Wolke 7 steht für:

 Wolke sieben, Redewendung
 Wolke 7, Musikmärchen, produziert von Stefan Waggershausen (2000), siehe Stefan Waggershausen #Produktionen
 Wolke 7 (Max-Herre-Lied), Lied von Max Herre in Kooperation mit Philipp Poisel (2012)
 Wolke 7 (Wolkenfrei-Lied), Lied von Wolkenfrei (2015)
 Wolke 7 (Album), Album des Deutschrappers Gzuz (2018)
 Wolke Sieben Festival, ein jährlich stattfindendes Electro- und Technofestival in Nürnberg